Okręty US Navy o nazwie "Bridge":
 Pierwszy "Bridge" (AF-1) był jednostką prototypową okrętów zaopatrzeniowych typu Bridge. Był w służbie w latach 1917-1946.
 Drugi USNS "Bridge" (T-AOE-10) jest jednostką zaopatrzeniową typu Supply, która była w służbie w latach1998-2004, a obecnie pozostaje w gestii Military Sealift Command.

Bridge